Heavy Weapons () — игра 2009 года, использующая технологию Adobe Flash. Является игрой в жанре Top-Down шутера и использует псевдотрехмерную графику. Игра была издана в двух версиях - для сайта издателя Kongregate и для 
популярного сайта Flash-развлечений Newgrounds. В версии для Newgrounds была вырезана возможность получать достижения и попасть в список рекордов.

Уровни игры 
Игра насчитывает 60 уровней, которые возрастают по сложности, количеству врагов и сложности осуществления условий для прохождения уровня. Также присутствуют три босса, уровни с которыми обозначены соответствующими подписями в названии.

Критика
Игра получила положительные отзывы игроков и критиков за хорошо реализованную на Adobe Flash 
графику и увлекательность. На сайте Kongregate она стала одной из самых популярных игр, в которую сыграли уже более 1,1 млн раз. На портале Newgrounds она получила награду Daily Feature как лучшая игра дня

См. также 
 Казуальная игра
 Sonic Jump

Примечания

Ссылки
 Большой обзор с детальных описанием игры 
 http://armorgames.com/play/4149/heavy-weapons
 https://web.archive.org/web/20090826171328/http://www.gamenode.com/shooting-games/heavy-weapons 
 https://web.archive.org/web/20091126105639/http://www.break.com/games/heavy-weapons.html

Компьютерные игры 2009 года
Компьютерные игры с трёхмерной графикой
Игры для Windows